Der Grand Prix 1997 war ein Snooker-Turnier der Saison 1997/98, das vom 14. bis 26. Oktober 1997 in Bournemouth ausgetragen wurde. Das Bournemouth International Centre war zum zweiten Mal in Folge Austragungsort des Turniers. Die 14. Ausgabe des Grand Prix blieb auch zum zweiten Mal ohne Sponsor.

In Runde 2 war bereits Endstation für den Titelverteidiger Mark Williams. Ins Finale kamen John Higgins, der 1994 schon einmal gewonnen hatte, und Dominic Dale, der erstmals überhaupt ein Finale erreicht hatte. Der Außenseiter holte sich seinen ersten Titel mit einem 9:6-Sieg.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für Runde 1 gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich zuvor in einer Qualifikationsrunde durchgesetzt hatten.

Finale 
In fünf Jahren auf der Main Tour hatte es Dominic Dale noch nie weiter geschafft als bis ins Achtelfinale, beim Grand Prix stand er in diesem Jahr erst zum zweiten Mal im Hauptturnier. Der Weltranglistenzweite John Higgins hatte dagegen alleine beim Grand Prix schon zum dritten Mal das Finale erreicht. Doch das Finale nahm einen überraschenden Beginn, als sich Dale durch die ersten vier Frames kämpfte und alle vier für sich entscheiden konnte. Doch in der zweiten Sessionhälfte konnte Higgins den Schaden begrenzen und wieder auf 3:5 verkürzen. Am Abend kam er Dale noch einen Frame näher, doch jedes Mal, wenn er verkürzte, stellte der Waliser unmittelbar danach den 2-Frames-Abstand wieder her. Das ging so bis zum Stand von 8:6, den Dale mit einem 120-Punkte-Break herstellte. Frame 15 musste also Higgins unbedingt gewinnen, doch erneut war es Dominic Dale, dem das spielentscheidende Break und damit sein erster Titelgewinn als Profi gelang.

Quellen 

1997
Snookerveranstaltung 1997
Billardturnier in Bournemouth